Язово (, ) — село в Сербии, в общине Чока, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 978 жителей (по переписи 1991 года — 1118 жителей). Близ села протекает река Аранка.

Демография 
В селе Язово в 2002 году проживало 787 совершеннолетних жителей, средний возраст 43,7 года (41,3 года у мужчин и 46,1 года у женщин). В селе есть 391 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,50.

Село главным образом населено венграми.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Воеводины